Cet article présente les différentes campagnes européennes réalisées par le Molde FK depuis sa première participation à la Coupe UEFA en 1975.

Résultats en compétitions européennes

Légende du tableau

Résultats 
Note : dans les résultats ci-dessous, le score du club est toujours donné en premier.

Bilan

Notes et références

Lien externe 
 Historique du Molde FK en compétitions européennes sur EU-Football.info.

Molde FK
Molde FK